Xuân Bắc (Đồng Nai), een xã in huyện Xuân Lộc, provincie Đồng Nai.
 Xuân Bắc (Hanoi), een phường in quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 Xuân Bắc (Nam Định), een xã in huyện Xuân Trường, provincie Nam Định.